Skeletons steht für:
 Skeletons (Album), Album der amerikanischen Hard-Rock-Band Danzig
 Skeletons (Band), amerikanische Arthouseband
 Skeletons (Dihaj-Lied), Eurovisions-Song-Contest-Beitrag der aserbaidschanischen Band Dihaj

Siehe auch:
 Skeleton